Az oh, Oh vagy OH lehetséges jelentései:

 OH – hidroxilgyök
 OH- – hidroxidion
 OH – Ohio állam postai rövidítése
 OH vagy OH. – az Osiris Kiadó Helyesírás című könyvének rövidítése
 az Oktatási Hivatal rövidítése